Artaxes filho de Gifer (; ; ) foi dignitário persa do , ativo durante o reinado do xá  . É conhecido apenas a partir da inscrição Feitos do Divino Sapor na qual é citado como filho de Gifer. Aparece na lista de dignitários da corte e é classificado na quadragésima primeira posição dentre os 67 dignitários.

Persas do século III
Feitos do Divino Sapor